Арта́ (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льевант. Занимает площадь 139,79 км². Население — 7549 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página de Artá
 Fotos de Artá
 Video de Artá
 Ermita de San Salvador, Artá

См. также 
Пещеры Арты

Муниципалитеты Балеарских островов